WHL steht für:
 Waffenhandelslizenz
 Western Hockey League, eine kanadische Juniorenliga im Eishockey.
 Western Hockey League (Profiliga), eine nordamerikanische Eishockey Minor League von 1952 bis 1974
 West Highland Line, eine Bahnstrecke in Schottland
 Wissenschaftliche Hochschule Lahr
 World Heritage List, deutsch Liste des UNESCO-Welterbes
 Wysschaja Hockey-Liga, die zweithöchste russische Eishockeyspielklasse
 Bahnhof Hagenow Land (DS100-Code)
 Welshpool Airport (Victoria) (IATA-Code), Flugplatz von Welshpool (Victoria), Gippsland, Victoria, Australien

WHL